Тамара Михайловна Тимошко (Тимошко-Горюшко) (11 июля 1942, г. Астрахань) — украинская артистка оперетты, заслуженная артистка УССР (1969), народная артистка УССР(1980), солистка Киевского национального академического театра оперетты с 1961 года.

Биография 
Родилась 11 июля 1942 года в городе Астрахань. В 1961 году стала артисткой Киевского театра оперетты (с 1959 по 1961 обучалась в студии при этом театре). С 1980-го - народная артистка Украины. Среди самых популярных спектаклей с участием актрисы -  «Сорочинская ярмарка», «Летучая мышь», «За двумя зайцами», «Небесные ласточки», «Зойкина квартира». А также снималась в фильме «Партизанская Искра»(1957).

Награды 

 Орден княгини Ольги I степени (17 декабря 2014) - за весомый личный вклад в развитие театрального искусства, многолетний плодотворный труд и высокое профессиональное мастерство
 Орден княгини Ольги II степени  (16 декабря 2009) - За весомый личный вклад в развитие украинского театрального искусства, высокий профессионализм и по случаю 75-й годовщины основания Киевского академического театра оперетты
 Орден княгини Ольги III степени (24 февраля 2005) - За весомый вклад в развитие украинского театрального искусства, высокое исполнительское мастерство и многолетний творческий труд
 Почетная грамота Верховной Рады Украины (2005)
 Лауреат премии имени Леси Украинки за 2012 год
 заслуженная артистка УССР (1969), народная артистка УССР (1980)

Внешние ссылки 
 Солисты театра оперетты

Тамара Тимошко-Горюшко-звезда украинской оперетты: "Сцена-живой организм, который лечит и дает вдохновение...

 Тамара Тимошко-Горюшко: «Актер обязательно должен быть талантливым, иметь тонкую душу и искреннее сердце»

Примечания 

Кавалеры ордена княгини Ольги I степени
Кавалеры ордена княгини Ольги II степени
Кавалеры ордена княгини Ольги III степени
Народные артисты Украинской ССР